Campionato europeo di pallanuoto 1985 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 1985 – torneo maschile